Die 7. Handball-Europameisterschaft der Frauen fand vom 7. bis zum 17. Dezember 2006 in Schweden statt. Den Titel gewann die Mannschaft aus Norwegen, die sich im Finale gegen Russland durchsetzte. Deutschland unterlag im Spiel um Platz drei gegen Frankreich. Österreich belegte den zehnten Platz.

Teilnehmer

Austragungsorte 
Die Spiele der Europameisterschaft fanden in den folgenden Städten bzw. Hallen statt:
 Göteborg – Scandinavium
 Malmö – Baltiska Hallen
 Skövde – Arena Skövde
 Stockholm – Hovet (Johanneshovs Idrottsplats)

Vorrunde 
Die drei Ersten jeder Gruppe erreichten die Hauptrunde.

Gruppe A 
Die Gruppe A trug ihre Spiele in Skövde aus.

Gruppe B 
Die Gruppe B spielte in Göteborg.

Gruppe C 
In Stockholm wurden die Spiele der Gruppe C ausgetragen.

Gruppe D 
Die Spiele der Gruppe D fanden in Malmö statt.

Hauptrunde 
Die Spiele der Hauptrunde fanden in Göteborg und in Stockholm statt. Aus den zwölf Teams aus der Vorrunde wurden zwei Gruppen gebildet. In der Gruppe I spielten die ersten Drei der Gruppen A und B, in der Gruppe II die ersten Drei der Gruppen C und D. Es wurden die Punkte aus der Vorrunde übernommen, die gegen die übrigen Mannschaften erzielt wurden, die ebenfalls die Hauptrunde erreicht hatten. Die beiden Erst- und Zweitplatzierten der Gruppen rückten ins Halbfinale vor. Die Dritten der beiden Gruppen spielten den 5. Platz aus.

Gruppe I 
Die Spiele der Gruppe I fanden in Göteborg statt.

Gruppe II 
In Stockholm wurden die Spiele der Gruppe II ausgetragen.

Finalrunde 
Die Spiele der Finalrunde fanden in Stockholm statt.

Spiel um Platz 5

Halbfinale

Spiel um Platz 3

Finale

Endstand

Persönliche Ehrungen 
 Beste Spielerin: Gro Hammerseng ()
 Beste Abwehrspielerin: Isabelle Wendling ()
 Torschützenkönigin: Nadine Krause ()

Weblinks 
 Turnier auf eurohandball.com

Europameisterschaft Frauen
2006
Europameisterschaft Frauen 2006
Scandinavium